Peter Jessen er navnet på flere personer:

 Peter Jessen (maler) (1752-1781) – dansk maler
 Peter Jessen (arkitekt) (1781-1828) – dansk arkitekt (Peter Krogh Bonsach Jessen)